Richard Brenner kan syfta på:
 Richard Brenner (född 1963) – finländsk partikelfysiker verksam i Sverige, se Richard Brenner (fysiker)
 Richard Brenner (skådespelare) – brittisk skådespelare
 Richard Brenner (1833–1874) – tysk Afrikaforskare, se Richard Brenner (Afrikaforskare)